Jan Garbowski (1888-1940) – lekarz
 Ludwik Garbowski (1872-1954) – botanik. fitopatolog
 Roman Garbowski (ur. 1935) – aktor
 Tadeusz Garbowski (1869-1940) – zoolog
 Tomasz Garbowski (ur. 1979) – polityk